Paddington bezeichnet
 Metropolitan Borough of Paddington, ein ehemaliger Stadtbezirk von London
 Paddington (London), ein Stadtteil von London
 Bahnhof Paddington, einer der Hauptbahnhöfe Londons
 Paddington (New South Wales), bei Sydney, Australien
 Paddington (Handtasche), Modell der Marke Chloé aus Leder
 Paddington Bär, Figur aus Buch und Fernsehen
 Paddington (Film), darauf basierende britische Filmkomödie des Regisseurs Paul King
 Paddington 2, die Fortsetzung des Films
 The Paddingtons, Indie-Rock-Band aus Hull (England)
 einen Roman von Agatha Christie, siehe 16 Uhr 50 ab Paddington (Roman)
 die Verfilmung des Romans, siehe 16 Uhr 50 ab Paddington (Film) 
 Paddington Tom Jones (1769–1833), englischer Boxer